Шигаев — русская, казацкая, татарская фамилия; имеет женскую форму Шигаева. Происходит от татарского имени или прозвища Шигай.

Известные носители 
 Шигаев, Андрей Васильевич (1908—1943) — старший лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза (посмертно).
 Шигаев, Григорий Фролович (1915—1954) — старший лейтенант, артиллерист, Герой Советского Союза.
 Шигаев, Даулеткерей (более известен как Даулеткерей; 1820—1887) — казахский народный композитор, кюйши, акын.
 Шигаев, Максим Григорьевич (1736—1775) — яицкий казак, участник восстаний 1772 года и Крестьянской войны 1773—1775 годов под предводительством Е. И. Пугачёва.
 
 Шигаев, Олег Анатольевич (род. 1963) — бизнесмен, банкир, экс-совладелец «Балтийского банка».